George Patterson (filmmaker), Schots regisseur en tibetoloog
 George Patterson (voetbalmanager) (1887-1955), manager van Liverpool (1928-1936)